Statut Westminsterski (1275)
 Statut Westminsterski (1285)
 Statut Westminsterski (1290)
 Statut Westminsterski (1327)
 Statut Westminsterski (1472)
 Statut Westminsterski (1931)